A Solagran Limited é uma empresa farmacêutica australiana que desenvolveu uma variedade de substâncias terapêuticas multifacetadas biologicamente ativas derivadas dos elementos vivos das agulhas verdes de certas espécies de árvores coníferas conhecidas como Bioeficientes.

História 
A Solagran reúne uma história significativa . Pesquisas em bioeficientes foram realizadas por um período de aproximadamente 80 anos, envolvendo mais de 3,5 milhões de horas de pesquisa de doutores PhDs e DSc. (abrangendo 74 PhD.s e 80 DSc.s), tornando-o o programa de pesquisa botânica mais substancial já realizado. A extensão do esforço é evidenciada pelo fato de que a propriedade intelectual da empresa abrange 22 patentes .

A história de Bioeficientes começou na Rússia no início dos anos 30. Intrigada com a vitalidade das árvores coníferas que permanecem livres de doenças em temperaturas extremas que variam de ± 40 graus Celsius e à luz do dia entre 2 e 22 horas por dia, uma equipe científica da Academia Técnica Florestal de São Petersburgo iniciou sua investigação sobre a composição de as agulhas das árvores coníferas. Eles descobriram que, nas árvores coníferas, assim como em nosso próprio corpo, combinações específicas de compostos são responsáveis pela saúde e funções vitais.

Durante a Segunda Guerra Mundial, um precursor do Bioefetivo A, um dos bioefetivos da empresa, foi aprovado pelo Cirurgião Geral da Rússia para uso pela população militar e civil como substância multivitamínica e antibacteriana para curar feridas. Segundo Solagran, também ajudou a salvar muitas vidas durante o cerco de 900 dias a Leningrado (agora São Petersburgo).

Nas décadas seguintes, novos produtos foram desenvolvidos e testados nas principais instituições russas e europeias para aplicações médicas, cosméticas, agrícolas e veterinárias. Entre 1950 e 1975, vários Bioeficientes foram inseridos na Farmacopeia Russa e utilizados em escala nacional. Os bioeficientes também foram utilizados com grande sucesso no tratamento de pessoas expostas à radiação como resultado do desastre de Chernobyl.

Em 1990, um dos líderes do esforço de pesquisa na União Soviética, o Dr. Vagif Soultanov, atualmente Presidente Executivo da Solagran, foi para a Austrália para trabalhar no principal órgão científico de seu governo, a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, como parte de um de intercâmbio científico entre governos.

Em 1995, a empresa australiana Solagran foi formada para financiar o esforço contínuo de P&D. Em 1998, a propriedade de toda a propriedade intelectual associada aos Bioeficientes foi transferida para a Solagran. Após mais de três décadas de trabalho na indústria farmacêutica, o diretor-gerente da Solagrans deu sua posição ao cunhado após a morte de sua esposa.

A empresa listada na Bolsa de Valores da Austrália em 2003. Desde então, em conjunto com a Academia Técnica Florestal de São Petersburgo, a Solagran concluiu um grande número de ensaios pré-clínicos e clínicos.

Propriedade 
A Solagran era uma empresa pública. Suas ações são de propriedade ampla. A empresa foi listada no ASX (código de ações: SLA). Seus títulos também foram negociados na Bolsa de Frankfurt (código de ações: SLA.F)

Atividade e condições médicas 
Ao contrário dos produtos farmacêuticos convencionais, os bioeficientes exibem atividade terapêutica multifacetada. Até o momento, foram realizados ensaios clínicos bem-sucedidos em relação a várias condições médicas, incluindo doenças hepáticas, distúrbios neurológicos, problemas gastrointestinais e resfriados e gripes, para citar apenas alguns.

A natureza eficaz dos Bioeficientes está em desacordo com a medicina convencional. A farmacologia convencional determina que o ingrediente ativo deve ser uma molécula única ou um pequeno número de moléculas. Os efeitos colaterais são uma conseqüência aceita da potência. De fato, os farmacologistas falam da relação eficácia / efeito colateral. O fato de os bioeficientes exibirem um grau tão alto de eficácia, enquanto causam poucos ou nenhum efeito colateral, é um anátema para a indústria.

Os bioeficientes contêm vários compostos conhecidos como poliprenóis, álcoois isoprenóides de cadeia longa que desempenham um papel vital no metabolismo celular. Os poliprenóis são semelhantes aos compostos encontrados nas células de seres humanos e animais conhecidos como dolicóis. A pesquisa indica que ingeriram polipropenóis são metabolizados pelo fígado humano e animal em dolicóis que então tomam parte na dolicol ciclo de fosfato, que é por isso que Bioeficientes são tão facilmente assimilados pelos seres humanos e animais, e têm tais elevada eficácia e baixa toxicidade.

O isolamento de Bioeficientes envolve tecnologia de extração patenteada. O processo utiliza um procedimento de extração suave que permite a extração dos poliprenóis sem destruir suas propriedades biologicamente ativas.

Fabricação 
A fabricação de Bioeficientes é um componente essencial da propriedade intelectual da Solagran.

Os produtos Solagran são fabricados pela SibEX, um fabricante especializado de extratos vegetais com sede em Tomsk, no centro da Sibéria. A instalação é a primeira do mundo e, nesta fase, apenas a instalação comercial de fabricação de poliprenóis .

Produtos 
Os seguintes produtos Solagran são comercializados:

Ropren 
Ropren tem sido alvo de extensos ensaios para determinar sua eficácia e segurança no tratamento de doenças hepáticas  . Em 2007, Ropren foi aprovado pelo Ministério da Saúde da Rússia para entrar na Farmacopeia Russa como um tratamento eficaz para doenças hepáticas . Como tal, é o único medicamento natural de origem russa registrado na Rússia há mais de 20 anos.

Os ensaios na Rússia também mostraram que Ropren tinha uma aplicação mais ampla que a doença hepática. Isso incluiu a capacidade de normalizar a resposta imune e normalizar os níveis de colesterol, além de aliviar os sintomas de distúrbios neurodegenerativos (incluindo a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson), alcoolismo , dependência de drogas e depressão. Um estudo realizado no Instituto de Ciências do Cérebro da Universidade Swinburne, em Melbourne, na Austrália, relatado em 2006, confirmou certos efeitos neurocognitivos de Ropren identificados anteriormente na Rússia .

Solagran recebeu uma licença de fabricação em 2008 . Em janeiro de 2010, a empresa recebeu da Autoridade Russa de Controle de Saúde uma Licença de Distribuição Atacadista Farmacêutica. As vendas comerciais de Ropren na Rússia para o tratamento de várias doenças hepáticas começaram em fevereiro de 2010 .

Bioefetivo A 
Até o momento, cerca de 50 ensaios clínicos em humanos em relação ao Bioefetivo A foram realizados na Rússia em várias instituições científicas de prestígio, incluindo a Academia Médica Militar SM Kirov de São Petersburgo e o Instituto de Pesquisa Científica de Higiene de Radiação de São Petersburgo.

Não foram evidentes efeitos colaterais do uso do Bioefetivo A, exceto em seis casos de intolerância individual, quando aplicado topicamente em concentrações bem acima do necessário para a eficácia terapêutica para provocar uma reação adversa.

Uma revisão de 2006 do Dr. Vladimir G. Bespalov, do Instituto Científico de Oncologia do Estado de Petrov, apresentou os resultados de estudos de produtos baseados em CGNC e CGNC, usados em vários campos da medicina. 

O bioefetivo A está listado no Registro Australiano de Bens Terapêuticos desde 2006 .

Os principais estudos atuais sobre o Bioefetivo A estão sendo realizados em conjunto com:

 NN Petrov Instituto Científico de Oncologia do Estado da Rússia, Ministério da Saúde em São Petersburgo
 Hospital Psiquiátrico Skvortsova-Stephanova em São Petersburgo
 Instituto Pasteur em São Petersburgo

Em conjunto com o Instituto Pasteur e o Instituto de Oncologia NN Petrov, a Solagran está atualmente realizando uma série de ensaios clínicos multicêntricos em fases, visando obter o registro farmacêutico completo do Bioefetivo A na Europa.

O Bioefetivo A está disponível para compra e uso na Austrália e na Nova Zelândia desde 2007 como cápsulas Bioeficientes A 320.

Referências 

Solagran Limited. Relatório Anual 2009
Solagran Limited. Relatório Anual 2008
Solagran Limited. Relatório Anual 2007
Solagran Limited. Relatório Anual 2006

Ligações externas 

 http://www.solagran.com/
CIÊNCIA DA SINERGIA: Solagran e Bioeficientes

Empresas públicas
Empresas farmacêuticas
Empresas fundadas em 1995